Astronomia: 
 Orió (constel·lació), constel·lació prominent a l'equador celeste
 Nebulosa d'Orió, també coneguda com a objecte Messier 42.
 Mitologia: Orió (mitologia), protagonista de diferents mites, segon un d'ells era un gegant caçador que fou mort per Diana i transformat en constel·lació 
 Biografies:
 Orió de Tebes, escriptor grec.
 Orió d'Alexandria, gramàtic grec